Codes du statut personnel (CSP) peut désigner :

 Code du statut personnel (Égypte) ;
 Code du statut personnel (Irak) ;
 Code du statut personnel (Libye) ;
 Code du statut personnel (Maroc) ou Moudawana ;
 Code du statut personnel (Mauritanie) ;
 Code du statut personnel (Tunisie).